Die Abkürzung RGD steht für:

 RGD-Sequenz, eine Aminosäuresequenz
 Rat genome database, die Gesamtheit der entschlüsselten genetischen Information bei der Ratte
 Rutschnaja Granata Distanzionnaja, russisch für „Distanz-Handgranate“
 RGD-5, russische Handgranate der 1950er
 Thomaston (Georgia),  USA (IATA-Code)

RGD